La rete italiana di strade ed autostrade è soggetta ad un monitoraggio sulla sua pericolosità da parte di enti fra i quali, ad esempio, l'ACI; il rilevamento è effettuato attraverso studi statistici su incidenti stradali, studi da cui vengono tratti i dati per rilevare le strade italiane che questi enti definiscono  più pericolose.

Sono disponibili delle statistiche fin dall'anno 1996 e tra le rilevazioni più recenti vi sono quelle pubblicate dall'ACI nel novembre 2008 e relative all'anno 2007

Studio del biennio 2001/2003
Uno studio, condotto nel biennio 2001-2003, inerente alla distribuzione e le conseguenze di incidenti automobilistici sulla rete stradale italiana e presentato a Rimini durante la seconda edizione del "Salone Internazionale della Sicurezza Stradale" è stato promosso dalla "EuroRAP", società senza fini di lucro, costituita a Bruxelles fra Istituzioni europee ed associazioni di automobilisti.

I dati sono stati elaborati esaminando la situazione sia dei tratti autostradali che quelli relativi a strade statali.

Autostrade

Incidenti (periodo 2001-2003)
I dati sono ordinati per rapporto incidenti/chilometro in ordine decrescente

Morti
I dati sono ordinati in base al rapporto morti/chilometro

Strade statali

Incidenti (periodo 2001-2003)
I dati sono ordinati in base al rapporto incidenti/chilometro

Morti
I dati sono ordinati in base al rapporto morti/chilometro

Note

Voci correlate 
 Autostrada
 Incidente stradale
 Strada statale
 Euro NCAP
 EuroRAP

Collegamenti esterni 

Sicurezza veicoli